Berryman je lahko:
 Dorothée Berryman, igralka in pevka
 Phillip Berryman, teolog
 Frank Horton Berryman, general